Stanisław Piasecki (1900–1941) – polski działacz narodowy i dziennikarz
 Stanisław Piasecki (1885–1962) – polski ksiądz-misjonarz, dziennikarz i działacz polonijny